Clarissa – nome proprio femminile
Clarissa – asteroide
Clarissa – romanzo epistolare di Samuel Richardson
Clarissa – romanzo di Erico Verissimo
Clarissa – comune del Minnesota

Cinema e televisione
Clarissa – film del 1941 diretto da Gerhard Lamprecht
Clarissa – film tv del 1998 diretto da Jacques Deray
Clarissa – serie televisiva